Osoby o tym nazwisku:
 Grzegorz Piwnicki – polski grafik, grafficiarz
 Michał Piwnicki – katolicki duchowny
 Witold Piwnicki – polski malarz
 Zygmunt Piwnicki – polski wojskowy